SZW steht für:
 Studienzentrum Weikersheim, deutsche Denkfabrik
 Flughafen Schwerin-Parchim (IATA-Code)

SzW steht für:
 Süd zu West, d. i. ein Nautischer Strich westlich von Süd

szw steht für:
 Sawai (Sprache) (ISO-639-3--Code), eine der malayo-polynesischen Sprachen

SZW